Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в СССР. Советская делегация состояла из 514 человек. Знаменосцем сборной на церемонии открытия был Николай Балбошин. Сборная СССР принимала участие в соревнованиях по 21 видам, завоевав 195 медалей, из них 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых и уверенно заняла первое место в медальном зачёте. Примечательно, что советские спортсмены выиграли медали во всех видах спорта, представленных на Играх 1980 года.

Медали спортсменов СССР по республикам и городам союзного значения

Медалисты

Медали по видам спорта

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная СССР  на сайте sports-reference.com 
 Москва — 1980

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года